Сандрін Тестю була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул. оскільки в першому колі її перемогла Барбара Ріттнер.

Патті Шнідер виграла титул, перемігши у фіналі Барбару Шетт з рахунком 6–1, 5–7, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Патті Шнідер (переможниця)
  Сандрін Тестю (1-ше коло)
  Магі Серна (1-ше коло)
  Барбара Шетт (фінал)
  Ріта Гранде (2-ге коло)
  Міріам Ореманс (півфінал)
  Сільвія Плішке (1-ше коло)
  Тетяна Панова (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Internazionali Femminili di Palermo 1998 Draw 

1998
Тур WTA 1998